Писаревка () — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 256 человек. Почтовый индекс — 19320. Телефонный код — 4749.

Местный совет 
19320, Черкасская обл., Лысянский р-н, с. Писаревка

Ссылки 
 Писаревка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Лысянского района